Ранчо ла Консепсион има више значења:

 Ранчо ла Консепсион (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Консепсион, Лос Тордос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Консепсион (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Консепсион (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Консепсион (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Консепсион (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику